Le journalisme de préfecture .

Traitement des violences policières
La proximité et la dépendance des journalistes vis-à-vis de leurs sources policières invite le journalisme de préfecture dans le traitement des violences policières.

Notes et références 

Journalisme